Порт Џеферсон има више значења:
 Порт Џеферсон (Њујорк)
 Порт Џеферсон (Охајо)